Tijuana ist die geografische Bezeichnung für:
 Tijuana, Stadt in Baja California, Mexiko
 Erzbistum Tijuana, katholische Erzdiözese in Tijuana
 Municipio Tijuana, Municipio in Baja California
 Mesa de Tijuana, Ort bei Tijuana
 Río Tijuana, Fluss in Mexiko
Weiteres:
 Tijuana Bible, Comicgenre
 Tijuana Moods, Jazzalbum von Charles Mingus
 Tijuana No!, Band
 Tijuana, eine Erdöl-Referenzsorte